De Serie A 1929/30 was het 29ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het eerste als Serie A. Ambrosiana (Internazionale) werd kampioen. Giuseppe Meazza van Ambrosiana was topscorer met 31 doelpunten.

Eindstand

Resultaten

Ronde per ronde 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1929/30